Айлап — река в России, в Новокузнецком районе Кемеровской области. Протекает по территории Загорского сельского поселения. 

Длина реки составляет 10 км. Устье расположено примерно в 2-х км к юго-западу от посёлка Апанас, в 592 км по правому берегу реки Чумыш.

Относится к водохозяйственному участку 13.01.02.004 Чумыш Верхнеобского бассейнового округа.

Примечания 

Притоки Чумыша
Реки Новокузнецкого района